Luyt ist der Name von

 Dennis Luyt, niederländischer Generalleutnant
 Louis Luyt (1932–2013), südafrikanischer Industrieller und Politiker
 Richard Edmonds Luyt (1915–1994), Generalgouverneur von Guyana
 Syd Luyt (1925–2010), südafrikanischer Marathonläufer